Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Assente
 Chris Evert (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Assente
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)

 Helen Kelesi (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Barbara Paulus (quarti di finale)
 Nana Miyagi (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Anne Minter (quarti di finale)
 Larisa Neiland (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1989